Первомайська сільська рада (Кіровський район) — Автономна Республіка Крим, Кіровська районна рада
 Первомайська сільська рада (Сімферопольський район) — Автономна Республіка Крим, Сімферопольська районна рада